Gianalfonso D'Avossa – generale, saggista e giornalista italiano
 Giovanni d'Avossa – avvocato e politico italiano
 Giovanni D'Avossa – militare italiano

Pagine correlate
Avossa